BH Telecom Премьер-Лига Боснии и Герцеговины 2016/2017 () — 17-й сезон чемпионата Боснии и Герцеговины, который начался 23 июля 2016 года и закончился 28 мая 2017 года. Чемпионский титул смог защитить «Зриньски».

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||

* Как обладатель Кубка Боснии и Герцеговины 2016/17

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте sportsport.ba 

2016/2017
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2016 году
2017 год в Боснии и Герцеговине
Босния и Герцеговина